Koráb může být:

jiný výraz pro loď nebo plavidlo, přeneseně i pro jiný dopravní prostředek
kosmický koráb
koráb pouště, označení pro velblouda

vrchy
Koráb (Chudenická vrchovina), vrch na území Kdyně v okrese Domažlice v Chudenické vrchovině 
Rozhledna Koráb, rozhledna na jeho vrcholu
Horská chata Koráb na jeho vrcholu

v kultuře
Opilý koráb, báseň Jeana Arthura Rimbauda

jiný význam
Na Korábě – ulice v Praze 8 ve staré Libni